Dunleavy ist der Familienname folgender Personen:

 John Dunleavy (* 1991), irischer Fußballspieler 

 Patrick Dunleavy (* 1952), britischer Politikwissenschaftler